Влади́мир Леони́дович Ивано́в:
 Иванов, Владимир Леонидович (в монашестве Флавиан; 1889—1958) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
 Иванов, Владимир Леонидович (1932—2018) — полярный геолог, геофизик, исследователь геологии Арктики и Антарктики.